Саиди — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Саиди, Абдельрахман (род. 1999) — шведский футболист.
 Саиди, Захра (род. 1953) — иранская киноактриса.
 Саиди, Карим (род. 1983) — тунисский футболист, завершивший игровую карьеру.
 Саиди, Кахина (род. 1984) — алжирская дзюдоистка.

Составные фамилии 
 Гази Саиди, Салим (род. 1981) — иранский композитор и гитарист.
 Саиди-Сиеф, Али (род. 1978) — алжирский бегун на средние и длинные дистанции, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года.

Псевдонимы 
 Габдулла Саиди (настоящее имя Габдулла Саитбатталович Нурмухаметов; 1836—1914) — башкирский религиозный деятель, ишан, последователь суфизма, просветитель, писатель и поэт.

Прочее 
 Саиди (народ) — народность Египта, проживающая вдоль Нила, в Южной (или Верхней) части Египта.
 Саиди (танец) — народный египетский танец с тростью.

См. также 
 Саид (значения)